72-я бригада:
 72-я морская стрелковая бригада
 72-я отдельная механизированная бригада
 72-я танковая бригада